De Grand Prix-wegrace van China 2005 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 1 mei 2005 op het Shanghai International Circuit nabij Shanghai, China. Het was de eerste editie van deze race.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
China